Alkohol steht für:
 die chemische Verbindung Ethanol, auch Äthylalkohol
 alkoholisches Getränk, siehe Getränk#Alkoholische Getränke
 ein Mitglied der Stoffgruppe der Alkohole
 Alkohol (1920), deutscher Spielfilm
 Alkohol (Lied), Lied von Herbert Grönemeyer (1984)

Siehe auch:
 Hydrogenylalkohol